Њу Хартфорд има више значења:
 Њу Хартфорд (Ајова)
 Њу Хартфорд (Њујорк)